Maxim Vengerov (n. 1974) – violinista, violista e direttore d'orchestra russo naturalizzato israeliano
 Semën Afanas'evič Vengerov (1855-1920) – accademico, critico letterario e bibliografo russo